Beautiful Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beautiful Lake (Arkansas), im Crittenden County
 Beautiful Lake (Wisconsin), im Polk County